Matuntu — российский дистрибутив Linux, базирующийся на пакетной базе Ubuntu, в качестве графической среды используется MATE.
Идея Matuntu — простота и доступность Ubuntu с графическим окружением Mate, русскоязычным интерфейсом системы по умолчанию и набором предустановленного программного обеспечения, готового к использованию сразу после установки. Дистрибутив использует репозиторий Ubuntu и Launchpad PPA.
Девиз дистрибутива — «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!».

История 
Идея проекта появилась летом 2012 года, а ровно через год, в июне 2013 года, вышла первая версия дистрибутива. В её создании принимали активное участие члены сообщества Runtu.

Отличительной особенностью дистрибутива от родственного проекта Ubuntu MATE является то, что Matuntu появилась раньше. Именно поэтому международному проекту пришлось взять себе название Ubuntu MATE, так как название Matuntu уже было занято. 

Проект начался за два года до того, когда в «головном» проекте, сиречь Ubuntu, не то что не было разговоров об официальном статусе сборок этого дистрибутива со средой MATE, но и самих таких сборок, насколько я помню, в природе не существовало.

Особенности 
Разработчики стремятся, чтобы Matuntu была полностью совместима с пакетной базой Ubuntu.

Выпуски 

Условные обозначения

Версия каждого выпуска состоит из двух слов разделённых дефисом. Первая буква заимствуется из заглавия названия кодового имени дистрибутива, на котором она основана. Затем идут цифры: 32 или 64, означающие архитектуру процессора.

Программное обеспечение 

Как Ubuntu и другие дистрибутивы, Linux Matuntu содержит набор широко используемых программ для повседневной работы:
 Ядро Linux
 Xorg
 MATE — окружение рабочего стола.
 Apache OpenOffice — офисный пакет, включающий текстовый редактор, электронную таблицу, программу создания презентаций и векторный редактор.
 LibreOffice — кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом, созданный как ответвление OpenOffice.org в 2010 году.
 Firefox — популярный браузер.
 GIMP — растровый графический редактор.
 Transmission — BitTorrent-клиент.
 VLC — свободный кроссплатформенный медиаплеер.
 Audacious — аудиоплеер.

Локализация 
Главное отличие Matuntu от Ubuntu состоит в предустановленных пакетах поддержки русского языка, оформлении пользовательского окружения и оптимизации требуемых для работы ресурсов.
Matuntu имеет своё оригинальное оформление, которое является фирменным стилем дистрибутива.

Галерея

Нововведения 
 Начиная с версии Matuntu-T64-M182-new в сборку было включено оригинальное слайд-шоу, сопровождающее процесс установки операционной системы.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Официальный форум проекта

Российские дистрибутивы Linux
Дистрибутивы семейства Ubuntu